Elżbieta Muszyńska (ur. 1943) – polska architekt
 Hanna Muszyńska-Hoffmannowa (1913–1995) – polska pisarka, dziennikarka
 Jolanta Muszyńska (ur. 1965) – polska pedagożka